Schenkeldijk (Strijen)
 Schenkeldijk (Korendijk)